Haditha steht für:

Haditha (Irak), eine Stadt im Irak und
Haditha (Distrikt), der die Stadt umgebende Distrikt in Irak
Haditha-Talsperre, eine in der Nähe gelegene Talsperre am Euphrat

Al-Hadītha, ein Ort in Saudi-Arabien

Siehe auch:
 Massaker von Haditha, ein Massaker an der Zivilbevölkerung in Haditha (Irak)
 Villa Hadita